Lavans est un toponyme pouvant désigner:

Lavans-lès-Dole, commune française du Jura
Lavans-lès-Saint-Claude, commune française du Jura
Lavans-Quingey, commune française du Doubs 
Lavans-sur-Valouse, commune française du Jura
Lavans-Vuillafans, commune française du Doubs